MDNA World Tour – четвертий концертний альбом американської співачки та автора пісень Мадонни. Записаний під час концертів Мадонни в Маямі в рамках світового турне MDNA Tour. Виданий  6 вересня 2013 року лейблами Live Nation та Interscope. Загальна тривалість композицій складає 114:39.

Історія 
Альбом було записано під час MDNA Tour світового турне Мадонни, яке тривало з травня по грудень 2012 у рамках промо-кампанії альбому MDNA. Турне обійняло стадіони, концертні зали та відкриті майданчики в двох азіатських країнах, дев'ятнадцятьох європейських, Сполучених Штатах, Канаді і п'яти державах Латинської Америки. Це перший концерт співачки в Україні. В сумі Мадонна провела 88 повністю розпроданих концертів, на які було продано близько 2,2 мільйонів квитків. З сумою 305 мільйонів доларів, яку принесли концерти, MDNA Tour стало десятим найбільш прибутковим турне в історії.

Трек-лист

CD

Посилання 
Madonna.com > MDNA Tour

Примітки 

Альбоми Мадонни